Il existe plusieurs horloges de villes portant le nom de  en Suisse alémanique. Ce nom, en patois, signifie «  », soit « tour de l'horloge ».

Existent notamment :
 La Zytturm de Lucerne,  des tours du .
 La Zytturm de Zoug, classée comme bien culturel d'importance nationale.